Aja, AJA eller Ajā kan syfta på:

 Aja (album) – ett musikalbum från 1977 av Steely Dan
 Aja (folk) – ett folk i Benin och Togo
 Aja (namn) – ett samiskt kvinnonamn
 Aja (Niger-Kongo) – ett västafrikansk språk
 Aja (Nilen-Sahara) – ett afrikansk språk
 AJA – IATA:s kod för en flygplats i Campo dell'Oro, Ajaccio, Frankrike, se Ajaccio Napoleon Bonapartes flygplats
 AJA – smeknamn på en fransk fotbollsklubb, se AJ Auxerre

Geografi

Egypten 

 Ajā, ort, Ad-Daqahliyya,

Estland 

 Ahja Jõgi, å, Tartu län, 

Robotskapade Egyptenförgreningar
Robotskapade Estlandförgreningar